Stazione di Montechiaro d'Asti, sulla linea Chivasso-Asti
 Stazione di Montechiaro-Denice, sulla linea Alessandria-San Giuseppe di Cairo